Эрглис () — фамилия. Известные носители:

 Эрглис, Андрей (род. 1964) — латвийский кардиолог, кардиохирург, внук Павла Ивановича Страдыня и Отто Юльевича Шмидта.
 Эрглис, Андрис (род. 1983) — латвийский поп-певец, представитель Латвии на Евровидении 2007.
 Эрглис, Гатис (род. 1969) — советский и латвийский футболист, защитник.